

Titres 

 Régine, tragédie d'une femme (Regine, die Tragödie einer Frau), film muet allemand de Erich Waschneck, sorti en 1927
  (Regine), film allemand de Erich Waschneck, sorti en 1935
 Régine (Regine), film allemand de Harald Braun, sorti en 1956

Prénom

Pseudonyme 
 Régina Zylberberg (1929-2022), femme d'affaires et chanteuse française.
 Chez Régine est une boîte de nuit créée par Régine à Paris.